Орна́тский — фамилия. От  — в средневековом византийском искусстве торжественное царское одеяние главного персонажа религиозной сцены. Различные люди с такой фамилией:

Носители фамилии 
 Амвросий (Орнатский) (1778—1828) — епископ Пензенский и Саратовский, историк церкви.
 Орнатский, Борис Философович (1887—1918) — младший офицер, священномученик.
 
 Орнатский, Сергей Николаевич (1806—1884) — русский юрист.
 Орнатский, Философ Николаевич (1860—1918) — общественный и церковный деятель, священномученик.